Висловка — название населённых пунктов:

Россия 
 Висловка — деревня в Красноярском районе Самарской области.
 Висловка — село в Лысогорском районе Саратовской области.